Fante – soldato inquadrato nella fanteria 
 Classe Fante – classe di cacciatorpediniere
 Fante – cacciatorpediniere italiano, ex USS Walker
 Fante – carta da gioco in molti tipi di mazzi
 Fante o Fanti – etnia del Ghana
 Lingua fante o fanti – lingua del suddetto gruppo etnico
 Fante – personaggio della mitologia greca

Persone 
Dan Fante (1944-2015) – scrittore statunitense, figlio di John
John Fante (1909-1983) – scrittore statunitense
Ricky Fanté (1979) – cantante e attore statunitense

Pagine correlate
Fanta (disambigua)
Fanti
Fanteria